Станислав Соколов:
 Соколов, Станислав Александрович (1940—2010) — советский и российский актёр, Заслуженный артист России.
 Соколов, Станислав Михайлович (род. 1947) — советский и российский режиссёр, художник мультипликационного кино, сценарист.
 Соколов, Станислав Осипович (1905 — ?) — советский военачальник, военный лётчик, полковник.